Llista dels municipis de la província de València:

Significat de cada camp de dades:

Vegeu també 
 Comarques del País Valencià
 Municipis del País Valencià
 Llista de municipis d'Alacant
 Llista de municipis de Castelló

Bibliografia 
 Corpus Toponímic valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009.
 Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2015.
 Denominació del municipis Valencians. Acadèmia Valenciana de la Llengua, actualitzat 2-març-2021.

Referències 

Valencia
Província de València